Smith Rock ist mehrdeutig:

 Smith Rock (South Australia), eine australische Felseninsel
 Smith Rock State Park, Park in Oregon (USA)